Heavy Petting ist die Bezeichnung für:
 Heavy Petting (1989), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Obie Benz und Joshua Waletzky
 Heavy Petting (2007), US-amerikanischer Film von Marcel Sarmiento
 Heavy Petting (Band), schottische Heavy-Metal-Band